Kill or Cure – film del 1914 diretto da Harry Lambert 
 Kill or Cure – film del 1920 diretto da Otto Messmer
 Kill or Cure –  film del 1923 diretto da Scott Pembroke
 Omicidio al Green Hotel (Kill or Cure) – film del 1962 diretto da George Pollock